Sjivec (makedonska: Šivec, Шивец) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Kavadarci, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Sjivec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sjivec är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Trsjteno,  meter över havet,  kilometer sydväst om Sjivec. Närmaste större samhälle är Kavadarci,  kilometer öster om Sjivec. 

I omgivningarna runt Sjivec växer i huvudsak blandskog. Runt Sjivec är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Kavadarci